Barmen peut désigner : 
 Barmen, un district de la ville allemande de Wuppertal.
 Déclaration de Barmen, déclaration théologique œcuménique publiée par plusieurs tendances du protestantisme allemand.
 Gross Barmen Hot Springs, zone peuplée historique du centre de la Namibie.
 (118173) Barmen, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. 

C'est aussi le pluriel de barman.